Cherry Creek kan syfta på följande:
 Cherry Creek, British Columbia, vattendrag i Kanada
 Cherry Creek, New York, ort i USA